В парному розряді жіночого тенісного турніру U.S. Women's Hard Court Championships 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Кеті Джордан і Елізабет Смайлі виграли титул, у фіналі перемігши пару Джиджі Фернандес і Робін Вайт 7-5, 7-5.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (фінал)

 Бетсі Нагелсен /  Лариса Нейланд (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

U.S. Women's Hard Court Championships